Прикла́д — деталь стрілецької зброї, кольба.
 При́клад — те, що варто наслідувати; зразок; конкретний вияв чого-небудь, певна діяльність або поведінка якоїсь особи; конкретний вияв чого-небудь, певна діяльність або поведінка якоїсь особи як ілюстрація або доказ чого-небудь; факт як свідчення чого-небудь.
 При́клад — математичний вираз, що потребує розв'язання («розв'язувати приклади»).
 При́клад — застаріле слово, що вживалося щодо влучного, часто римованого вислову до якої-небудь ситуації, до чогось сказаного.
 Приклад — елементи військового мундиру визначеного кольору, присвоєного даному полку або роду військ.

Див. також 
 Прикладка — граматичний термін

Джерела